Saint-Ambroix puede referirse a: 

 Saint-Ambroix, comuna francesa situada en Cher.
 Saint-Ambroix, comuna francesa situada en Gard.